Casa romana
 Casa romana (Spoleto)
 Casa romana (Weimar)